De Bonis ist der Name von

 Donato De Bonis (1930–2001), italienischer Bischof und Prälat des Malteserordens (1993–2001)
 Francesco De Bonis (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Louis de Bonis (* 1934), französischer Paläontologe

Siehe auch:
 Bonis
 Boni